Anna Held (1872, Varsòvia, Imperi Rus - 1918, Nova York, Estats Units), actriu polonesa 
 David Held (1951), sociòleg anglès